Креозот — химическое вещество.
 Ларрея трёхзубчатая —  кустарник, произрастающий в США и Мексике, также именуется как креозотовый куст.
 Креозот — персонаж книги Терри Пратчетта «Посох и шляпа».